Кубок мира по хоккею с мячом среди женских команд  2014 — турнир по хоккею с мячом, который прошёл 10—12 октября 2014 года, в шведском городе Эдсбюне.

Участники турнира 
В турнире приняли участие 12 команд: 10 из Швеции и 2 из России. Команды были разбиты на две группы. Игры проводились в формате: 2 тайма по 30 минут.

Групповой турнир

Группа А

Группа В

Матчи по итогам группового раунда

Матчи за занятие более высоких мест

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 «Каребю» не позволил «Рекорду» завладеть женским Кубком мира
 Рекорд — Каребю. Финал женского Кубка мира (ВИДЕО)
 Финал Кубка мира среди женских команд

Кубок мира по хоккею с мячом
2014 год в хоккее с мячом